FIW steht für:
 Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb
 Feldbahn- und Industriemuseum Wiesloch
 Forschungsinstitut für Wärmeschutz

fiw steht für:
 Fiwaga (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Papua-Neuguinea

Abkürzung